La liste des villes et villages fleuris de la Somme dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département de la Somme, dans les Hauts-de-France.

En 2022, 89 communes du département figurent au palmarès du concours.

Communes labellisées

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 89 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 6 communes.
 3 fleurs : 19 communes.
 2 fleurs : 35 communes.
 1 fleur : 29 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes de la Somme labellisées « Ville ou village fleuri » :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Somme
Liste en rapport avec la Somme